Campionato europeo di pallanuoto 1995 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1995 – torneo maschile